Pecorino steht für:
 Pecorino (Käse), Käse aus Schafsmilch
 Pecorino (Rebsorte), weiße Rebsorte

Siehe auch: